Adolf Hirsch henviser til:

 Adolf Hirsch (maler) (1816–1886) – svensk landskabsmaler
 Adolphe Hirsch (1830–1901) – tysk-schweizisk astronom
 Adolf Hirsch (komponist) (1866–1931) – østrigsk komponist